Корлы — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

География 
Расположена на автодороге Псков — Печки, в 15 км к западу от Пскова и в 11 км к северо-западу от Неёлово. Рядом — в 1,5 км — побережье Псковского озера.

История 
В найденном Прологе XIII—XIV века имеется запись от XVII века: «Корельского погосту Ильинской церкви», что может указывать на существование Погоста Корлы с XIV века. В Писцовых Книгах 1585-87 годов погост указан как центр Корелской губы Завелицкой засады.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района